Чемпіон УРСР 1968 року визначався серед українських команд майстрів класу «Б» чемпіонату СРСР. Відповідно у чемпіонаті не брали участь найсильніші українські команди «Динамо» Київ, «Шахтар» Донецьк, «Чорноморець» Одеса та «Зоря» Луганськ, які брали участь у найвищому дивізіоні СРСР, а також 22  команди ,що грали у другому загальнорадянському дивізіоні. Натомість, три команди турніру представляли Молдавську РСР.

Всього у чемпіонаті УРСР взяло участь 43 команд, що були розбиті на дві групи. По чотири найкращі команди з кожної групи виходили у фінальний турнір, де в одноколовому турнірі визначали чемпіона.

Результати

1-ша зона

2-га зона

Фінал 

Матч за перше місце 

«Авангард» Тернопіль — чемпіон УРСР сезону 1968 року. Крім того чотири найкращих клуби чемпіонату — тернопільський «Авангард», чернівецька «Буковина», кадіївський «Шахтар» та чернігівська «Десна» — отримали путівки у другу групу класу «А» на наступний сезон.

Посилання 
 Статистика на сайті football.lg.ua 
 Чемпіонат 1968 на ukr-football.org.ua 

68
УРСР
1968 в Україні